Il Campionato mondiale Supersport 1999 è la prima edizione del campionato mondiale Supersport. Si tratta della prima edizione di questo campionato ufficialmente riconosciuta dalla FIM, visto che le due edizioni precedenti (denominate come "Supersport World Series") non erano ancora riconosciute della Federazione.

La stagione è iniziata nel circuito sudafricano di Kyalami ed è terminata il 12 settembre nel circuito tedesco di Hockenheimring. Il pilota sudafricano Brett MacLeod perse la vita in un incidente nella prima tappa del campionato, sul circuito di Kyalami.

Vincitore del campionato piloti è stato Stéphane Chambon con la Suzuki GSX-R 600 del team Suzuki Alstare F.S., con due vittorie e cinque podi complessivi, mentre il campionato costruttori è stato vinto dalla Yamaha con più di quaranta punti di distacco dalla Suzuki, seconda classificata.

Calendario

Classifiche

Classifica Piloti
fonte

Sistema di punteggio

Costruttori 

|}

Note

Collegamenti esterni 

1999
Supersport